El término tintorera puede referirse a:

 Mujer que brinda servicios de tintorería (Tintorero)
 El tiburón azul (Prionace glauca), también llamado «tintorera» en España;
 El tiburón tigre (Galeocerdo cuvier), también llamado «tintorera» en los países hispanohablantes del golfo de México;
 La garnacha tintorera o uva tintorera, un tipo de uva que en otro tiempo había sido usada para colorear vinos tintos pero que hoy en día se cultiva poco;
 Tintorera, una película mexicana de 1977 en la que el título hace referencia al tiburón tigre.

Nombres vernáculos de tiburones